De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2000 vonden plaats op zondag 8 oktober 2000. Het was de laatste keer dat dit door de federale overheid werd georganiseerd, hierna is deze bevoegdheid overgedragen aan de drie gewesten.

Er werden volgende verkiezingen gehouden:
 in heel België: voor de gemeenteraden
 in Vlaanderen en Wallonië: voor de provincieraden (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat de provincie als bestuursniveau niet)
 in de stad Antwerpen: voor de districtsraden (voor de eerste keer)
 in de zes Vlaamse randgemeenten met taalfaciliteiten rond Brussel en in de faciliteitengemeenten Komen-Waasten en Voeren: voor de schepenen, de OCMW-raden en het vast bureau van die OCMW-raden

De vorige gemeente- en provincieraadsverkiezingen werden in 1994 gehouden, en de volgende gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen in 2006.

Het aantal provincieraadsleden dat per provincie te verkiezen was, werd vastgelegd bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 op basis van de bevolkingscijfers van 1 januari 1999. Luik en Vlaams-Brabant kregen er respectievelijk 4 en 9 zetels bij.

Vlaamse provincieraden

Waalse provincieraden 

 De Parti réformateur libéral (PRL) ging in kartel met Front Démocratique des Francophones (FDF) in Waals-Brabant en met Mouvement des Citoyens pour le Changement (MCC) in de vier andere provincies.
 De Christlich Soziale Partei, de Partei für Freiheit und Fortschritt en de  Sozialistische Partei zijn Duitstalige partijen die actief zijn in de Duitstalige Gemeenschap, dat deel uitmaakt van de provincie Luik.

Externe links
 Uitslagen provincies
 Uitslagen gemeenten

Lokaal, 2000
Verkiezingen in 2000